Lawrance es el nombre para dos localidades en el estado de Nueva York:

 Lawrence (condado de Nassau, Nueva York)
 Lawrence (condado de St. Lawrence, Nueva York)